Asmuth ist der Familienname folgender Personen: 

 August Asmuth (1884–1935), deutscher Politiker (Zentrum)
 Bernhard Asmuth (* 1934), deutscher Literaturwissenschaftler
 Christoph Asmuth (* 1962), deutscher Philosoph
 Gereon Asmuth (* 1965), Berliner Journalist und Moderator
 Johann Daniel von Asmuth (1724–vor 1776), waldeckischer Hofrat und politischer Schriftsteller
 Reinhold von Asmuth (1844–1900), preußischer Generalmajor